Metal pode ser:

Metal, um tipo de elemento químico 
Heavy metal, um gênero musical, abreviado desta forma
Subgêneros: Thrash metal, Death metal, Black metal, Doom metal, Power metal, Metal sinfônico.
Metal (álbum) - da banda canadense Annihilator
Metal Slug - série de jogos eletrônicos
Metal Gear - série de jogos eletrônicos
Metal Hammer - revista inglesa

Desambiguação